Ampefy ist eine Stadt im zentralen Hochland von Madagaskar. 2001 lebten dort ca. 14.700 Menschen. Die Pflanzenart Aloe ampefyana ist nach diesem Ort benannt.

Geografie 
Ampefy liegt im zentralen Hochland von Madagaskar auf etwa 1300 m Höhe. Die Stadt liegt in dem Distrikt Soavinandriana in der Region Itasy. Die nächstgrößeren Städte sind Analavory und Soavinandriana. Die Seen Kavitaha und Itasy liegen in der unmittelbaren Umgebung der Stadt. Der Wasserfall Chute de la Lily liegt westlich von Ampefy.

Klima 
In Ampefy herrscht subtropisches Gebirgsklima (Cwb). Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 19,8 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner, die zur Ethnie (Foko) der Merina gehören, leben zu 91,5 % von der Landwirtschaft und bauen dabei hauptsächlich Bohnen und Mais an. Weitere 7 % leben von der Fischerei, die übrigen 1,5 % teilen sich auf die Industrie und dem Dienstleistungssektor auf.

Verkehr 
Die Route nationale 43 verläuft durch die Stadt. Über diese Verkehrsanbindung kann man die nördlich gelegene Stadt Analavory erreichen, sowie im Süden den Hauptort des Distrikts Soavinandriana und Ambohibary.

Die Hauptstadt Antananarivo liegt 100 Kilometer westlich von Ampefy.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Itasy
Ort in Afrika